peut faire référence à :

Cinéma 

 Here We Go Again, un film américain d'Allan Dwan sorti en 1942.

Télévision 

 , une série télévisée américaine diffusée en 1973 sur ABC.
 , une série télévisée américaine diffusée en 2016 sur TV One.

Musique

Chanson 

 Here We Go Again, chanson de Ray Charles sortie en 1967, dont la reprise de 2004, interprétée en duo par Norah Jones et Ray Charles, a remporté deux Grammy Awards ;
 Here We Go Again, single interprété par la chanteuse américaine Demi Lovato.

Album 

 Here We Go Again, deuxième album de la chanteuse américaine Demi Lovato ;
 Here We Go Again, second album de Dirty Fonzy.

Homonymie de titre